

Населені пункти та їхні частини
 Влостовиці — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Влостовиці — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Влостовиці — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Влостовиці — частина міста Пулави в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Влостовиці — частина села Бучина в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки